Symington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Symington, South Ayrshire, Skottland, 
 Symington, Scottish Borders – en ort i Scottish Borders, Skottland
 Symington, South Lanarkshire – en ort i South Lanarkshire, Skottland

Robotskapade Storbritannienförgreningar